Яков Георгиевич Гололобов (1855—1918) — действительный статский советник, Волынский и Енисейский губернатор.

Биография 
Православный. Потомственный дворянин.

Окончил Воронежскую гимназию. В 1871 году начал службу регистратором в Коротоякском уездном полицейском управлении.

В 1873 году произведен в коллежские регистраторы.

В 1879 году окончил Александровское техническое училище. Продолжил образование за границей.

В 1885 году издательство «Посредник» опубликовало его повесть «Вор». Повесть стала популярной, а её автор приобрёл известность. В 1886 году Гололобова избирают земским гласным по Коротоякскому уезду.

В 1893 году Гололобова назначают временно исполнять должность редактора газеты «Екатеринославские губернские ведомости».

В 1899 году Яков Георгиевич назначается цензором газет «Приднепровский край», «Днепровская молва», «Екатеринославский листок». Одновременно он в качестве секретаря губернского статистического комитета редактирует и издает три выпуска памятной книжки и адрес-календаря «Екатеринославская губерния».

Работал журналистом в газетах: «Неделя», «Русские ведомости», «Голос», журналах: «Северный вестник», «Русское богатство». Избирался гласным Екатеринославской городской думы.

Поддерживал дружеские отношения с назначенным в 1902 году директором областного исторического музея, известным украинским историком, профессором Московского университета Дмитрием Ивановичем Яворницким (Эварницким). Последний стал крестным отцом при крещении родившейся в 1903 году в Екатеринославе у титулярного советника Якова Георгиевича Гололобова и его жены Марии Семеновны дочери Екатерины.

Дослужился до должности советника Екатеринославского губернского правления. В 1905 году был в Екатеринославе одним из организаторов «Народной партии», которая присоединилась к «Союзу 17 октября».

Депутат Государственной Думы 
В 1907 году избран в третью Государственную думу. Входил во фракцию октябристов.

18 февраля 1909 года на заседании Думы, на котором обсуждался внесённый социал-демократами запрос о преследовании профсоюзов, — Гололобов резко разошёлся со своей фракцией и предложил отвергнуть запрос. В том же 1909 году он покинул «родную» фракцию и основал группу правых октябристов. 5 декабря 1911 года в Думу поступил запрос о причастности Гололобова в организации убийства члена IIДумы доктора А. Л. Караваева. Дума признала обвинение необоснованным.

Вице-губернатор Полтавской и губернатор Волынской губернии 
В 1912 году Гололобов назначен на должность вице-губернатора в Полтаве. В 1915 году он был губернатором Волынской губернии, а в октябре 1915 года его перевели на должность губернатора Енисейской губернии.

Губернатор Енисейской губернии 
Приступил к исполнению обязанностей 2 декабря 1915 года. Оставался в должности губернатора до 6 марта 1917 года.

7 мая 1916 года в Красноярске произошёл первый и единственный в Енисейской губернии еврейский погром. Арестовано 26 участников погрома.

Во время губернаторства Гололобова в Красноярске 18 сентября 1916 года был открыт учительский институт, 21 сентября — частная гимназия. В 1916 году начал издаваться первый в Енисейской губернии педагогический журнал «Сибирская школа».

Губернатор проводит мобилизацию, организовывает госпитали, размещает воинские части и военнопленных. В одном только Красноярске содержится 13 тысяч военнопленных.

Февральская революция 
2 марта 1917 года по Красноярску начинают распространяться слухи о событиях в Петрограде. 3 марта Гололобов возвращается в Красноярск из Иркутска, где он председательствовал на совещании в губернском управлении. 4 марта 1917 года губернатор заболел от нервного потрясения, так как был уволен по распоряжению из Петрограда и взят под домашний арест. Полиция в Красноярске была расформирована и заменена земской милицией. Председатель окружного суда отстранён от должности. Вечером собралась городская дума с участием представителей общественных организаций. Заседание думы происходило на сцене городского театра.
 
Создан комитет общественной безопасности. Власть перешла к бюро из представителей этого комитета и совета рабочих, солдатских и казачьих депутатов. Представителем бюро состоит известный общественный деятель доктор В. М. Крутовский.

6 марта 1917 года в квартире Гололобова представители Совета рабочих и солдатских депутатов сделали обыск и изъяли два браунинга. Гололобов был арестован представителями Красноярского Совета, и через несколько дней отправлен в Петроград. В мае 1917 года Я. Г. Гололобов был освобожден и вернулся в Екатеринослав.

Дата и обстоятельства смерти 
Время, место и подробности смерти Я. Г. Гололобова до последнего времени были неизвестны. В 2008 г. в архиве Днепропетровской области найдена метрическая книга с точной записью о смерти Я. Г. Гололобова — 18 декабря 1918 г. и припиской «Убит». Похоронен на Севастопольском кладбище города Екатеринослава 20 декабря 1918 г. Могила до наших дней не сохранилась (сообщение о смерти сделал кандидат ист.наук М. Э. Кавун, 2008-06-04). Данными метрической книги подтверждаются сведения мемуарных источников о том, что Я. Г. Гололобов был расстрелян в Екатеринославе в конце 1918 года отрядами Махно. См. мемуары Несвицкого, «О революции в Полтаве»:

Литература 
 
 Вязигин А. С. Гололобовский инцидент (Страничка из истории политических партий в России). — Харьков, 1909.
 «Сибирь», Ландарма. 19 марта 1917 года. — Иркутск, редактор И. Г. Гольдберг.
 Государственная дума Российской империи, 1906—1917 : Энциклопедия. — Москва: Российская политическая энциклопедия, 2008. С. 134. ISBN 978-5-8243-1031-3.

Примечания

Ссылки 
 Я. Г. Гололобов

Октябристы
Выпускники Воронежской гимназии
Члены Государственной думы Российской империи III созыва
Волынские губернаторы
Енисейские губернаторы
Казнённые в 1918 году
Расстрелянные в Гражданскую войну в России
Похороненные на Севастопольском кладбище
Казнённые в Гражданскую войну в России